Holovousy kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Holovousy (okres Plzeň-sever)
 Holovousy (okres Jičín)